Aguenit är en ort i Västsahara, med omkring 220 invånare. Den ligger i den södra delen av landet, cirka 500 km söder om huvudstaden Al-Ayun, inom det område som kontrolleras av Västsahariska republiken, Sahariska arabiska demokratiska republiken.

Geografi 
Aguenit ligger  meter över havet. I trakten råder ett hett ökenklimat, och omgivande område är nära nog obefolkat, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Västsahara